Думбуя́ () — африканская франкофонная фамилия.

Известные носители:
 Думбуя, Амаду (род. 2002) — гвинейский футболист.
 Думбуя, Мамади (род. 1980) — гвинейский политик и военачальник, организовавший государственный переворот в Гвинее.
 Думбуя, Секу (род. 2000) — французский баскетболист гвинейского происхождения.

См. также 
 Думбия